Лупац може бити:

 Лупац (Витез), насељено мјесто у општини Витез, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Лупац (острво), острво у Јадранском мору